Гиаци́нт, Гиаки́нф, Хиакинф, Иакинф (; ) — согласно греческой мифологии, спартанский царевич, отличавшийся невероятной красотой. Благодаря этому в него влюбился бог света Аполлон, который случайно убил юношу во время игры в метание диска. Из крови Гиацинта появился одноимённый цветок.

Культ Гиацинта, возникший в древние времена, в античной Греции слился с культом Аполлона. Он отражал веру в природный круговорот жизни и смерти. В честь Аполлона и Гиацинта проводились крупнейшие спартанские празднества Гиакинфии. Позднее благодаря «Метаморфозам» Овидия эта легенда проникла в европейскую культуру и в гомосексуальную субкультуру в частности.

Миф 
Согласно греческой мифологии Гиацинт принадлежал к царской династии Спарты. Наиболее популярная версия мифа называет его родителями спартанского царя Амикла и дочь Лапифа Диомеду. По другим источникам он был отпрыском царя Эбала либо сыном фессалийца Пиера и музы Клио.

Гиацинт отличался необычайной красотой, благодаря чему в него влюбились поэт Фамирис, бог света Аполлон и бог ветра Зефир (либо Борей). Царевич предпочёл Аполлона. Однажды, когда влюблённые соревновались в метании диска, Аполлон случайно попал этим снарядом в Гиацинта и убил его. Согласно одной из версий мифа, Зефир (или Борей) приревновал юношу к Аполлону и специально направил ветер так, чтобы диск попал Гиацинту в голову. Аполлон не смог спасти своего возлюбленного, и тот умер у него на руках. По воле бога из крови Гиацинта выросли цветы — «гиацинты», на багровых (либо пурпурных) лепестках которых можно увидеть знак восклицания «AI, AI», обозначавший предсмертный стон юноши (либо горестный плач Аполлона) или буквы-инициалы Аполлона и Гиацинта («A» и «Ὑ»).

Согласно Павсанию, Гиацинт и его сестра Полибоя были вознесены на небо процессией олимпийских богов. У Нона Панополитанского упомянуто о воскрешении юноши Аполлоном. Об апофеозе Гиацинта возможно свидетельствует античная живописная традиция его изображения верхом на летящем лебеде.

Мотивы и интерпретации мифа 
Историк и исследователь античности А. Ф. Лосев выделяет в мифе о Гиацинте ряд мотивов. Во-первых, это «эллинистический декаданс», проявляющийся в утонченной эротике (в данном случае однополой) и изощрённом художественном стиле изложения; во-вторых, антропоморфизм, очеловечивание природы (Гиацинт-цветок, Зефир-ветер) (Лосев относит его появление к эпохе Гомера); в-третьих, участие Аполлона, представление его как весьма очеловеченного существа, как бога мирового порядка, гармонирующего со стихийным миром (цветком); в-четвертых, противоположный мотив конфликта упорядоченного мира Аполлона со стихией в виде ветра Зефира, убившего Гиацинта; в-пятых, апофеоз, тема возрождения и спасения, природного круговорота жизни и смерти. В-шестых и в-седьмых, в мифе отражены и его глубокая древность (благодаря прямым указаниям источников), и начало заката мифологии, её рационализации и поэтизации. Наконец, восьмой мотив — переход от оборотничества к превращению необратимому, «уход волшебства».

А. А. Павлов выделяет в пересказе Овидия сложную эллинистическую аллегорию «любви-игры», «раны любви» и ответственности за любовь. В более древних вариантах мифа он отмечает мотивы патриархата, однополых отношений как основы военной организации, избранничества, архаического представления о космосе в парадигме Любви и Смерти, поэтизации и элитизации однополых отношений, любви как пути к преображению и обожествлению. Бернар Сержан расценивает миф об Аполлоне и Гиацинте как отражение спартанского обычая мужской инициации (перехода мальчика в статус мужчины), который заключался в воспитании половозрелого юноши более старшим мужчиной, а также включал институализированные однополые отношениями между ними.

Культ 
Данный миф возник ещё в культуре догреческого населения Балкан, в которой Гиацинт, по-видимому, являлся растительным божеством умирающей и воскресающей природы; культ этого бога, в свою очередь, сформировался из древнего фетишистского почитания цветка. Само имя Гиацинта имеет негреческое происхождение, на что указывает суффикс «-nth». Лосев предполагает, что поклонение этому богу круговорота жизни и смерти могло включать в себя человеческие жертвоприношения, намёк на что он видит в мифах о принесении в жертву дочерей некого Гиацинта из Афин и царя Эрехтея. Первые упоминания о данном божестве относятся к VIII веку до н. э.. Позднее (VII—VI век до н. э.) культ Аполлона ассимилировал и вытеснил религиозное поклонение Гиацинту. В какой-то момент образы Аполлона и Гиацинта слились в один — образ умирающего и воскресающего демона. Потом бог Аполлон низвел божество Гиацинта до уровня героя, который стал считаться его спутником. А единый образ умирающего и воскресающего божества распался на более светлую фигуру воскрешающего Аполлона и более мрачную фигуру убиваемого Гиацинта. При этом образ хтонического существа Гиацинта превратился в упорядоченную и преображенную стихию (цветок). Культ Гиацинта как образа круговорота жизни и смерти в природе напоминает аналогичный культ Адониса.

Религиозным центром данного культа был город Амиклы в Спарте. Там располагалась знаменитая колоссальная статуя Аполлона, на троне которого было изображено праздничное шествие Гиацинта на Олимп. Спартанцы считали, что в основании скульптуры находилась могила Гиацинта. Во время праздников в помещение под статуей входили через медную дверь и там на особом алтаре приносили жертвы Гиацинту ещё до жертвоприношений Аполлону.

В спартанской колонии Тарент в Италии находилась культовая могила Аполлона-Гиацинта, что отражает представления периода слияния фигур двух богов. В городе Книд в Малой Азии поклонялись Артемиде «Иакинфопитательнице», культ которой предположительно указывает на почитание рождения древнего Гиацинта. Месяц Гиакинфий () отмечался на Родосе, Косе, Калимносе, Крите, в Ферах, Византии и других местах.

В честь Гиацинта в Спарте отмечался один из самых важных праздников —  (). Позднее, когда культ Гиацинта слился с культом Аполлона, праздник стал посвящаться уже последнему, приобретшему эпитет-эпиклесу Гиакинфий (). Трёхдневные торжества начинались в самый длинный день месяца Гекатомбеон (июль—август). Первый день был траурным, его посвящали смерти Гиацинта, олицетворявшей высыхание растительности жарким летом. В это время приносили жертвы умершим, и, вероятно, постились. На второй день начинались торжества. Это время посвящалось Аполлону, который ассоциировался с расцветом производительных сил природы. Празднования включали надевание торжественных нарядов, хождение в гости, пиршества, пение, игру на музыкальных инструментах (кифаре и авлосе), танцы, исполнение пеанов, соревнования хоров, скачки и другие развлечения. Отмечать праздник разрешалось даже рабам. Участники украшали себя венками из плюща и гиацинтов, проходило торжественное шествие. В это время также приносились многочисленные жертвы. Значение этого праздника было настолько велико, что спартанцы возвращались отмечать его даже во время войны. Ради этого они однажды заключили перемирие на сорок дней с месинийским городом Эйра, а возобновленный договор с Афинами предполагал ежегодные почётные делегации афинян на Гиакинфии в Спарту, а спартанцев — на Дионисии в Афины. Сочетание траура и последующих торжеств во время Гиакинфий символически отображало круговорот жизни и смерти в природе. Некоторые исследователи предполагают, что Гиакинфии приходились на май и знаменовали переход от юной зеленой весны к сухому знойному лету и созреванию плодов, или переход от мертвой зимы к цветущей весне.

Эти празднества отмечались ещё во времена Римской империи. Ранние христиане (например, Климент Александрийский) критиковали миф о Гиацинте.

Цветок Гиацинта 
Род растений Гиацинт () получил своё современное название от греческого мифа. С тем, что именно этот цветок имели в виду древние греки, не без сомнений соглашаются ряд учёных. Однако, по мнению других исследователей, данное растение мало похоже на описанное в античных источниках. Они предполагают, что изначально сами греки так называли другой цветок — возможно, рябчик (), ирис (), дельфиниум (), лилию (), хохлатый гадючий лук () или пролеску двулистную (). При этом отмечается, что некоторые пересказывавшие легенду античные авторы могли не иметь ввиду какой-то конкретный цветок.

Согласно другому греческому мифу, позднее «гиацинт» появился из крови Аякса, а рисунок на лепестках отражал первые две буквы имени героя «Αἴ» или также его страдальческий стон.

По имени Гиацинта и его цветка был назван пурпурный драгоценный камень, под которым изначально подразумевали скорее всего корунд, но позже это название перешло к цирконам.

В искусстве и культуре

В Античности 
Самое раннее упоминание в литературных памятниках о Гиацинте встречается у Гесиода в «Каталоге женщин» (VIII—VII век до н. э.). А первое изложение мифа — у Еврипида в трагедии «Елена» (V век до н. э.). Однако наиболее полно он изложен во времена эллинизма: в «Метаморфозах» Овидия и «Картинах» .

Самым ранним (около VI века до н. э.) известным изображением Гиацинта был рисунок на троне древнего культового изваяния Аполлона в храме Амикл, упомянутый у Павсания. Этот античный писатель утверждал, что Гиацинт был изображён как бородатый мужчина (в отличие от последующей традиции изображать его как молодого юношу).

Изображения Гиацинта встречаются на этрусской и греческой античной керамике. Иногда его рисовали вместе с Зефиром (впрочем, некоторые исследователи считают, что в этих случаях речь идёт об Эроте и неком молодом человеке). На других вазах Гиацинт нарисован юношей верхом на аполлоновой птице (лебеде). Этот мотив зафиксирован в произведении Филострата Младшего: Аполлон обещал Гиацинту среди всех прочих благ «дать ему возможность на лебедях объехать те страны, где чтут Аполлона и что милы ему самому».

В «Естественной истории» Плиний Старший писал о картине афинского художника Никия (V—IV века до н. э.) «Гиацинт», которая так понравилась Августу, что тот вывез её в Рим. Согласно Павсанию, на этой картине греческий герой был изображен как юноша; вероятно, именно она была описана Филостратом Младшим.

Фигура Гиацинта изображена на самых ранних монетах из спартанского Тарента.

В Эрмитаже хранится статуя так называемого Эрота Соранцо. Одни искусствоведы считают её римской копией скульптуры второй четверти V в. до н. э. (возможно авторства Пифагора Регийского), другие — что это эклектический памятник I века до н. э. (вероятно, школы Пасителя). Предполагается, что статуя составляла единую композицию с более крупной, к которой обращён лик юноши. Некоторые исследователи считают, что она могла изображать Гиацинта с Аполлоном. Фрагменты данной скульптуры хранятся также в музее Эшмола и Археологическом музее Спарты. В Старом музее Берлина, в Прадо и ряде других коллекций (всего 45 экземпляров) хранятся статуи так называемого Нарцисса, которые являются римскими копиями II века греческой работы школы Поликлета. Ряд исследователей ассоциируют эту скульптуру с Гиацинтом.

В европейской традиции 
Миф о Гиацинте был подробно пересказан в «Метаморфозах» Овидия, которые получили распространение в средневековой Европе (в том числе в «морализованной» форме) и оказали большое влияние на эпоху Возрождения. К образу Гиацинта обращались такие художники Ренессанса как Бенвенуто Челлини, Аннибале Карраччи, Доменикино и Франческо Франча. Примечательно, что по мнению некоторых искусствоведов «Аполлон и Гиацинт» среди прочих статуй Челлини является отображением однополой чувственности скульптора. К данному греческому мифу он обращался и в сонете, сочиненном во время своего заключения по обвинению в «содомии».

В более поздний период миф о Гиацинте стал сюжетом произведений Николы Пуссена, Питера Пауля Рубенса, Джованни Баттисты Тьеполо, Луи Булоня Младшего, Мерри-Жозефа Блонделя, Жан-Пьера Гранжера, Огюстена Сент-Обена, Бенджамина Уэста, Франсуа Жозефа Бозио, Антуана Этекса, Александра Иванова, Александра Киселёва, Ивана Акимова и многих других. Примечательно, что картина Тьеполо «Смерть Гиацинта» была заказана художнику Вильгельмом I как дань памяти его возлюбленному, испанскому музыканту, с которым он жил в Венеции до его смерти в 1751 году. При этом художник изобразил не метательный диск, а теннисные мячи и ракетку. В картине А. А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис» некоторые исследователи видят скрытое отражение гомоэротических чувств самого художника.

В 1602—1603 годах немецкий писатель Иоганн Валентин Андреэ написал «в подражание английским актерам» комедию «Гиацинт» (не сохранилась). Французский поэт XVII века Теофиль де Вио в стихотворении «Au marquis du Boukinquan» использовал миф об Аполлоне и Гиацинте чтобы высмеять любовные отношения короля Англии Якова I и герцога Бекингема Джорджа Вильерса.

В 1730-х годах Иоганн Себастьян Бах сочинил кантату «», в которой в частности Феб-Аполлон рассказывает о своей любви к Гиацинту. В 1767 году Вольфганг Амадей Моцарт на латинское либретто Руфинуса Видла написал свою первую оперу «Аполлон и Гиацинт». При этом автор, избегая гомосексуального сюжета, заменил в любовном треугольнике Гиацинта на его сестру Мелию. Однако некоторые исследователи считают, что эта самоцензура была ложной и что зритель всё равно мог считывать однополые взаимоотношения персонажей.

Имя Гиацинта как завуалированное указание на гомосексуальные отношения использовал английский поэт Джордж Гордон Байрон.

В Викторианскую эпоху в Европе стал популярен «язык цветов» — система символов, придающая тем или иным растениям то или иное значение. Благодаря греческим «цветочным» мифам цветы начинают ассоциироваться в том числе с мужской молодостью и красотой: Адонис превратился в анемон (или адонис, розу), Аттис в фиалку, Нарцисс в нарцисс, Крокус в крокус, а Гиацинт в гиацинт. При этом последние три мифа повествовали об однополых отношениях, что привлекло внимание гомосексуальных литераторов XIX века и нашло отражение в их творчестве. Так, Оскар Уайльд писал своему возлюбленному Альфреду Дугласу: «Мой единственный мальчик. Твой сонет прелестен и было бы удивительно, если бы твои пурпуровые губы были бы менее пригодны к музыке песен, чем к страсти поцелуя; твоя легкая, золотистая душа колеблется между опьянением страстью и поэзией. Я думаю, что Гиацинт, которого Аполлон так безумно любил во дни Греции, был никто иной, как ты». Культовый поэт российской гомосексуальной субкультуры Михаил Кузмин в 1901 году написал оперу «Аполлон и Гиацинт», к этому же образу он обратился в стихотворении «Эпитафия» в 1907 году. К символике мифа о Гиацинте как маркера однополой любви прибегал американо-британский поэт Томас Элиот в своей поэме «Бесплодная земля» (1922). Трагические судьбы героев греческих цветочных мифов привели к тому, что они продолжили быть популярными у гомосексуальных литераторов в XX века, в том числе в связи с эпидемией ВИЧ-инфекции, приведшей к гибели многих молодых людей.

В 1971 году Джим Моррисон написал песню «». Мифу о греческом юноше посвящен и альбом «Noctourniquet» (2012) американской группы The Mars Volta.

В 1985—1989 годах в коммунистической Польше полиция проводила операцию «Гиацинт», направленную на выявление гомосексуальных людей и составление их списков: их массово арестовывали, допрашивали и шантажировали. Иакинф — один из героев книги Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний» (2019).

Примечания

Источники

Литературные памятники 
Древнегреческие
 
 
 
 
 
 
 
 

Древнеримские
 
 
 
 
 
 
 
 

Средневековые

Литература

Ссылки 
 Hyacinthus (Hyakinthos) на сайте проекта Theoi.com.
 Apollo e Giacinto на сайте проекта Римского университета Ла Сапиенца.

Герои древнегреческих мифов
Гомоэротические мотивы в древнегреческой мифологии
Мифы Лаконики
Мифы об Аполлоне
Умирающие и воскресающие боги